Тольд (, ):

 Тольд, Карл (1840—1920) — австрийский анатом
 Тольд, Шэйн (род. 1981) — канадский певец

Похожие фамилии 
 Тольдо, Франческо
 Тольди, Геза